Amerikai Egyesült Államok
Gettysburg (Dél-Dakota)
Gettysburg (Ohio)
Gettysburg (Preble megye, Ohio)
Gettysburg (Pennsylvania), polgárháborús csata helyszíne
Gettysburg (Washington)
Gettysburg Township (Graham megye, Kansas)

Egyéb
 Gettysburgi csata, amerikai polgárháborús csata
 Gettysburg (film), 1993-as amerikai film, rendezte Ron Maxwell
 Gettysburgi beszéd, Abraham Lincoln beszéde